Blue Money heißen die Filme
 Blue Money (1984), britische Gangsterkomödie
 Blue Money, Originaltitel des US-amerikanischen Sexfilms Stoßverkehr (Film)
 Blue Money, Alternativtitel des italienischen Erotikthrillers Wallstreet Woman